Albuquerque je lahko:
 Albuquerque, Nova Mehika
 Camp Albuquerque
 USS Albuquerque
 Albuquerque, Španija
 Albuquerque (priimek)